Оле́г Ви́кторович То́лстиков (27 декабря 1905 — 23 сентября 1971) — советский военный лётчик и военачальник, участник Великой Отечественной войны, командир 9-го смешанного, а впоследствии 10-го штурмового авиационного корпуса во время Великой Отечественной войны, генерал-полковник авиации.

Биография 
Родился 27 декабря 1905 года в городе Белёв Белевского уезда Тульской губернии. Русский. В РККА с июня 1921 года. Член ВКП(б) с 1940 года.

Образование 
 3-я военная школа лётчиков и лётнабов им. К. Е. Ворошилова (1929 г.)
 Борисоглебская военная школа лётчиков и летнабов (1932 г.)
 2-я Борисоглебская военная школа лётчиков (1933 г.)
 авиационный факультет Высшей военной академии имени К. Е. Ворошилова (1951 г.)

Прохождение службы в довоенный период 
 красноармеец в 57-м стрелковом полку войск внутренней службы (ВНУС) Московского военного округа (МВО)
 ноябрь 1923 г. — красноармеец, 250-й стрелковый полк 84-й стрелковой дивизии.
 февраль 1924 г. — старший переписчик 1-й Высшей авиационной школы красных военных летчиков и старший делопроизводитель 3-й военной школы летчиков
 январь 1926 г. — адъютант 3-го отдельного авиационного отряда и 28-го авиапарка ВВС МВО.
 1929 г. младший, затем старший летчик-наблюдатель (летнаб) 57-й авиационной эскадрильи 3-й авиационной бригады ВВС Ленинградского военного округа (ЛВО)
 с ноября 1931 года — слушатель 3-й военной школы лётчиков и летнабов им. К. Е. Ворошилова Приволжского военного округа в Оренбурге
 с апреля 1932 г. — начальник химической службы и вооружения 92-го авиационного отряда 3-й авиационной бригады ВВС ЛВО
 с июля 1932 года — слушатель 2-й военной школы летчиков им. ОСОАВИАХИМа в Борисоглебске.
 с декабря 1933 г. — командир авиационного отряда 12-й отдельной армейской разведывательной эскадрильи Особой Краснознамённой Дальневосточной армии.
 с сентября 1938 г. — командир 8-го штурмового авиационного полка 53-й авиационной бригады 1-й Отдельной Краснознаменной армии
 в январе 1940 г. — помощник командира 47-й смешанной авиационной дивизии Орловского военного округа.

Участие в Великой Отечественной войне 
Участник войны с 23 июня 1941 года.
 в начале Великой Отечественной войны — помощник командира 47-й смешанной авиационной дивизии на Западном фронте.
 с конца августа 1941 г. — командир 47-й авиационной дивизии
 с октября 1941 г. — командующий ВВС 59-й резервной армии.
 в январе 1942 г. — командир 1-й авиационной бригады резерва Ставки ВГК.
 с мая 1942 г. — командир 233-й штурмовой авиационной дивизии 1-й воздушной армии Западного фронта
 с февраля 1943 г. — командир 9-го смешанного авиационного корпуса 17-й воздушной армии Юго-Западного (с 20 октября 1943 г. — -го Украинского) фронта
 с сентября 1944 г. — командир 10-го штурмового авиационного корпуса после переименования 9-го смешанного авиационного корпуса. 9-й смешанный авиационный корпус (первого формирования) под руководством О. В. Толстикова принимал участие в боевых действиях на Юго-Западном и 3-м Украинском фронтах, участвовал в операциях:
 Курская оборонительная операция — с 5 июля 1943 года по 12 июля 1943 года.
 Белгородско-Харьковская операция «Румянцев» — с 3 августа 1943 года по 23 августа 1943 года.
 Донбасская операция — с 13 августа 1943 года по 22 сентября 1943 года.
 Запорожская операция — с 10 октября 1943 года по 14 октября 1943 года.
 Днепропетровская операция — с 23 октября 1943 года по 5 ноября 1943 года.
 Никопольско-Криворожская операция — с 30 января 1944 года по 29 февраля 1944 года.
 Березнеговато-Снигиревская операция — с 6 марта 1944 года по 18 марта 1944 года.
 Одесская операция — с 26 марта 1944 года по 14 апреля 1944 года.
 Ясско-Кишиневская операция — с 20 августа 1944 года по 29 августа 1944 года.
10-й штурмовой авиационный корпус под руководством О. В. Толстикова принимал участие в боевых действиях на 3-м Украинском фронте, участвовал в операциях:
 Белградская операция с 28 сентября 1944 года по 20 октября 1944 года.
 Будапештская операция с 29 октября 1944 года по 13 февраля 1945 года
 Апатин-Капошварская наступательная операция с 7 ноября 1944 года по 10 декабря 1944 года
 Ондавская наступательная операция с 20 ноября 1944 года по 15 декабря 1944 года
 Венская операция с 16 марта 1945 года по 15 апреля 1945 года:
 Веспремская наступательная операция с 16 марта 1945 года по 25 марта 1945 года
 Шопрон-Баденская наступательная операция с 26 марта 1945 года по 6 апреля 1945 года
 Надьканиже-Кёрмендская наступательная операция с 16 марта 1945 года по 15 апреля 1945 года
 Штурм Вены с 26 марта 1945 года по 4 апреля 1945 года
 Балатонская оборонительная операция с 6 марта 1945 года по 15 марта 1945 года
 Грацско-Амштеттенская наступательная операция с 25 апреля 1945 года по 5 мая 1945 года

За время войны Толстиков был 20 раз упомянут в благодарственных в приказах Верховного Главнокомандующего

Праздник Победы корпус встретили на аэродромах Венгрии и Австрии.

После войны 

 с января 1946 г. генерал-лейтенант О. В. Толстиков — заместитель командующего 2-й воздушной армией Центральной группы войск (г. Вена, Австрия).
 с апреля 1946 г. — начальник Управления боевой подготовки штурмовой авиации ВВС.
 с 1947 по 1949 год — начальник Государственного Краснознаменного (ГК) НИИ ВВС
 с января 1950 — слушатель авиационного факультета Высшей военной академии им. К. Е. Ворошилова
 с декабря 1951 г. — начальник штаба — 1-й заместитель командующего войсками Бакинского района ПВО
 с февраля 1954 г. — командующий войсками Бакинского района ПВО
 с июня 1954 г. — 1-й заместитель командующего Бакинского района ПВО
 с 29 июня 1955 г. по 20 июля 1959 г генерал-лейтенант авиации, с 18 февраля 1958 г. — генерал-полковник авиации Толстиков работал в системе МВД СССР в должности 1-го заместителя министра по Местной ПВО
 с апреля 1960 г. — начальник штаба Гражданской обороны СССР, с 1965 года — 1-й заместитель начальника Гражданской обороны СССР
 с 16 ноября 1970 г. в отставке.
Проживал в Москве. Умер 23 сентября 1971 года. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.

Общественно-политическая деятельность 
 делегат XIX-го съезда ВКП(б)
 Депутат Верховного Совета СССР 4-го созыва

Воинские звания 
 генерал-майор авиации — 17 марта 1943 года
 генерал-лейтенант авиации — 02 августа 1944 года
 генерал-полковник авиации — 18 февраля 1958 года

Награды 
 орден Ленина (1946)
 орден Ленина (13.04.1945)
 орден Красного Знамени (03.11.1941 г.)
 орден Красного Знамени (11.1944 г.)
 орден Красного Знамени (03.11.1944 г.)
 орден Красного Знамени (1951)
 орден Красного Знамени
 орден Суворова 1 степени (28.04.1945 г.)
 орден Богдана Хмельницкого 1 степени (13.09.1944 г.)
 орден Суворова 2 степени (17.09.1943 г.)
 орден Кутузова 2 степени (19.03.1944 г.)
 орден Красной Звезды
 медали

Литература

Ссылки 
 Толстиков Олег Викторович на сайте Министерства обороны Российской Федерации
 Страница выпускника Борисоглебского ВВАУЛ
 Сайт Великая Отечественная война

Примечания 

Командиры дивизий в Великой Отечественной войне
Командиры корпусов в Великой Отечественной войне
Делегаты XIX съезда КПСС
Депутаты Верховного Совета СССР 4-го созыва
Лётчики Великой Отечественной войны
Похороненные на Новодевичьем кладбище
Генерал-полковники (СССР)
Выпускники Борисоглебского высшего военного авиационного училища лётчиков
Выпускники Военной академии Генерального штаба